Wyniki Grand Prix Polski 2002, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

Były to dziewiąte zawody o Wielką Nagrodę Polski, a piąte w Bydgoszczy.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Piotr Protasiewicz i Jarosław Hampel). W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (23) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (24) Jarosław Hampel (Polska)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa

Bibliografia 
 Z kartek kalendarza: Wyniki Grand Prix Polski 2002

Polska
2002
2002 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy